Apogonichthys är ett släkte av fiskar. Apogonichthys ingår i familjen Apogonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Apogonichthys